Arroyo Caracol kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo Caracol, Oaxaca, San Miguel Soyaltepec, 
 Arroyo Caracol, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar